Сан Педро Јолос има више значења:

 Општина Сан Педро Јолос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Јолос (Сан Педро Јолос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику